

Sigle 
 Line Printer Daemon – protocollo di print spooler
 Low Power Devices – sistemi di comunicazione a breve raggio

Codici 
 LPD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Pedrera (Colombia)
 LPD – codice identificativo del DVOR/DME e del locator di Lampedusa, radioassistenze per la navigazione aerea
 LPD – hull classification symbol di Landing Platform Dock, nave d'assalto anfibio

Mineralogia 
 Lpd – abbreviazione del gruppo della lepidolite

Sport
 LPD – nelle statistiche di alcuni sport, doppiato (lapped)

Note